Picinguaba steht für:

 Picinguaba (Ort), einen Ort in Brasilien
 Picinguaba (Gattung), eine Heuschrecken-Gattung